

Baudenkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Altena
 Liste der Naturdenkmale in Altena

Literatur

Weblinks 

 Denkmalliste der Stadt Altena (PDF)

Einzelnachweise 

Altena
!